NGC 3861A, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw
NGC 3861B, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw